Sylvie Fréchette peut faire référence à :
 Sylvie Fréchette (1964-), une alpiniste et conférencière canadienne ;
 Sylvie Fréchette (1967-), une sportive québécoise pratiquant la nage (ou natation) synchronisée.